Билялетди́нов — фамилия. Известные носители:

 Билялетдинов, Динияр Ринатович (род. 1985) — российский футболист.
 Билялетдинов, Зинэтула Хайдярович (род. 1955) — советский хоккеист и российский тренер.
 Билялетдинов, Ринат Саярович (род. 1957) — советский футболист и российский тренер.